Вторая фаза кинематографической вселенной Marvel (КВМ) — серия американских супергеройских фильмов, созданных Marvel Studios и основанных на персонажах Marvel Comics. Начало Второй фазе положил «Железный человек 3» (2013), а окончание ознаменовал «Человек-муравей» (2015). В фазу также вошёл и кроссовер о Мстителях — «Мстители: Эра Альтрона» (2015). Кевин Файги спродюсировал все фильмы фазы. Шесть фильмов фазы собрали в прокате более $5,2 млрд и преимущественно положительные отзывы критиков и зрителей.

Marvel Studios создали две короткометражки Marvel One-Shots для Второй фазы. Каждый фильм получил комикс-приквелы, подводящие читателя к событиям ленты. Кроме того, к выходу лент «Железный человек 3», «Тор 2: Царство тьмы» и «Первый мститель: Другая война» были выпущены видеоигры, а игра «Lego Marvel's Avengers» воплотила в себе множество сюжетных линий из разных фильмов киновселенной. Вторая фаза, наряду с Первой и Третьей, составляют Сагу Бесконечности.

Фильмы 

События 7-12 фильмов киновселенной, составивших Вторую фазу, продолжили историю Камней Бесконечности.

«Железный человек 3» (2013) 

В конце 2010 года Marvel и Disney озвучили дату релиза «Железного человека 3» — 2 мая 2013 года. В феврале 2011 был заключён договор с Шейном Блэком для режиссуры фильма. Они вместе с Дрю Пирсом написали сценарий. Вскоре к актёрскому составу присоединились Гай Пирс и Бен Кингсли. Съёмки начались в мае 2012 года в Северной Каролине. Помимо этого, съёмки проводились во Флориде, Китае и Лос-Анджелесе.

Тони Старк в фильме испытывает ПТСР-подобные симптомы — следствие событий в «Мстителях». Марк Руффало также исполнил камео-роль доктора Бэннера в сцене после титров. О сцене Руффало отозвался, как о «весёлом и сумасшедшем времяпрепровождении». Джон Фавро, снявший первые две части, вернулся лишь в качестве актёра — уже в третий раз он исполнил роль телохранителя Старка Хэппи Хогана.

«Тор 2: Царство тьмы» (2013) 

Впервые информация о фильме появилась в июне 2011 года, а уже в декабре режиссёрское кресло занял Алан Тейлор. Название было озвучено в июле 2012 года на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Примерно в то же время стало известно, что роль Малекита, главного антагониста, досталась Кристоферу Экклстону. Производство началось в сентябре в Боурн-Вуд, Суррей. Также съёмки проходили в Исландии и Лондоне. В российский прокат фильм вышел 7 ноября 2013 года.

В одной из двух сцен после титров появился Коллекционер (Бенисио Дель Торо) — персонаж фантастического блокбастера «Стражи Галакатики», действие которого тоже происходит в рамках КВМ. Локи (Том Хиддлстон) в одном из моментов фильма на несколько секунд принимает вид Капитана Америки, роль которого вновь исполнил Крис Эванс.

«Первый мститель: Другая война» (2014) 

Продолжение франшизы о Капитане Америке было объявлено в апреле 2012 года, а в июне братья Энтони и Джо Руссо были наняты в качестве режиссёров. В июле было озвучено официальное название фильма. Позднее было подтверждено, что Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Коби Смолдерс, Себастиан Стэн и Сэмюэл Л. Джексон вернулись к своим персонажам. Съёмки начались в апреле 2013 года на Манхэттен-Бич и после продолжились в Вашингтоне и Кливленде. В российский прокат фильм вышел 3 апреля 2014 года.

Агент Щ.И.Т.а Джаспер Ситуэлл (Максимилиано Эрнандес) в течение фильма упоминает Стивена Стрэнджа — известного супергероя-волшебника, чей сольный фильм находится в разработке. В первой сцене после титров была показана привязка к фильму «Мстители: Эра Альтрона» — зрителям были представлены новые персонажи: барон Вольфганг фон Штрукер (Томас Кречман), член Г.И.Д.Р.ы, завладевший скипетром Локи, и «необычные близнецы» Ртуть (Аарон Тейлор-Джонсон) и Алая ведьма (Элизабет Олсен). Кроме этого всего, в фильме упоминаются Тони Старк, Брюс Бэннер, а в одной из сцен можно увидеть Старк Тауэр.

«Стражи Галактики» (2014) 

Marvel Studios объявили о запуске фильма в производство в июле 2012 года. Датой релиза было названо 1 августа 2014 года, а режиссёром был назначен Джеймс Ганн. Он же, вместе с Николь Перлман, написал сценарий. В августе 2012 для переписки сценария был нанят Крис Маккой, однако в первоначальном пресс-релизе июля 2013 года он не получил производственного кредита. В феврале 2013 роль Звёздного Лорда, главного героя картины, досталась Крису Прэтту. Съёмки начались в Лондоне в июле 2013 года и закончились в октябре. В США «Стражи Галактики» вышли на экраны 1 августа 2014 года, в России — 31 июля.

В фильме был вновь показан Коллекционер (Бенисио Дель Торо), появившийся после титров «Тора 2». Кроме этого, более расширенно был показан Танос (Джош Бролин), который впервые был представлен зрителям в первой сцене после титров «Мстителей». Также, уже в сцене после титров самих «Стражей», засветился Утка Говард, озвученный Сетом Грином.

«Мстители: Эра Альтрона» (2015) 

В мае 2012 года, практически сразу же после выхода в прокат первой части, Disney и Marvel объявили дату релиза сиквела — 1 мая 2015 года
. Джосс Уидон сразу подтвердил, что возвращается на пост сценариста/режиссёра. В июне 2013 года Роберт Дауни-мл. подписал контракт на возвращение к роли Тони Старка как в текущем фильме, так и в последующем продолжении. 20 июля на Comic-Con’е в Сан-Диего Уидон объявил официальное название фильма — «Мстители: Эра Альтрона». Роль Альтрона, главного антагониста ленты, получил в августе 2013-го Джеймс Спейдер. Пол Беттани, ранее озвучивший ДЖАРВИСа (искусственный интеллект Старка), сыграл роль андроида Вижена. Съёмки фильма начались в марте 2014 года и закончились в начале августа. На российские экраны фильм вышел 23 апреля 2015.

В фильме было подтверждено, что в скипетре Локи находился камень бесконечности, так же как в Тессеракте, Эфире и Сфере. Также в сцене после титров был в третий раз показан Танос (Джош Бролин) с перчаткой бесконечности.

«Человек-муравей» (2015) 

Слухи о съёмках фильма появились ещё в 2008 году: уже тогда было известно, что режиссёром и сценаристом выступит Эдгар Райт, а со-сценаристом будет Джо Корниш. Главными героями были объявлены Генри «Хэнк» Пим и Скотт Лэнг, чьи роли получили Майкл Дуглас и Пол Радд. Кадры из фильма были показаны в 2012 году на Comic-Con’е. Тогда же была объявлена дата выхода фильма — 16 июля 2015 года. 12 июля 2013 года Эдгар Райт заявил, что сценарий закончен. В конце мая 2014 года Райт неожиданно покинул режиссёрское кресло из-за «творческих разногласий со студией». В начале июня 2014 на пост режиссёра был утверждён Пейтон Рид, а поправки в сценарий внесли Адам Маккей и Пол Радд.

События картины разворачиваются после событий разрушений в Зоковии. В картине в одной из ключевых моментов появляется Сокол, вновь в исполнении Энтони Маки. Он же появляется во второй сцене после титров, вместе с Капитаном Америкой и Зимним солдатом, к ролям которых вернулись Крис Эванс и Себастиан Стэн. Также в начальном флешбэке были показаны постаревшие Говард Старк и Пегги Картер в исполнении Джона Слэттери и Хэйли Этвелл.

Хронология фазы

Ранее XX века 
 «Стражи Галактики» (2014) — рассказ Коллекционера о происхождении Камней Бесконечности
 «Тор 2: Царство тьмы» (2013) — начало фильма (рассказ Одина о восстании Малекита Проклятого пять тысяч лет назад)

XX век 
 «Первый мститель: Другая война» (2014) — флешбек с молодыми Стивом Роджерсом и Баки Барнсом
 «Первый мститель: Другая война» (2014) — интервью Пегги Картер 1953 г.
 Комикс «Marvel’s Ant-Man Prelude» № 1-2 (2015)
 «Человек-муравей» (2015) — флешбек с заданием Хэнка Пима и Джанет ван Дайн в 1987 г.
 «Стражи Галактики» (2014) — начало фильма (сцена с похищением Питера Квилла в 1988 г.)
 «Человек-муравей» (2015) — начало фильма (эпизод встречи Хэнка Пима с руководством ЩИТ. в 1989 г.)
 «Железный человек 3» (2013) — начало фильма (эпизод в Берне в 1999/2000 г.)

XXI век 
 Комикс «Thor: The Dark World Prelude» (2013) — эпилог
 «Тор 2: Царство тьмы» (2013) — (сцена с Одином и пленённым Локи)
 Веб-сериал «WHIH Newsfront» (2015—2016) — 1 сезон, 3 эпизод (видеозаписи кражи, совершённой Скоттом Лэнгом в Vista Corp в 2012 г.)
 «Железный человек 3» (2013); параллельно с фильмом:
 Комикс «Marvel’s Captain America: Civil War Prelude» № 1-2 (2015—2016)
 Короткометражный фильм «Да здравствует король» (2014)
 «Тор 2: Царство тьмы» (2013) — основная часть фильма; параллельно с фильмом:
 Комикс «Guardians of the Galaxy Infinite Comic — Dangerous Prey» № 1 (2014)
 Комикс «Captain America: The Winter Soldier Infinite Comic» № 1 (2014)
 Комикс «Avengers: Age of Ultron Prelude — This Scepter’d Isle» № 1 (2015) — основная часть
 «Первый мститель: Другая война» (2014); параллельно с фильмом:
 Комикс «Avengers: Age of Ultron Prelude — This Scepter’d Isle» № 1 (2015) — эпилог
 «Стражи Галактики» (2014)
 «Мстители: Эра Альтрона» (2015); параллельно с фильмом:
 Комикс «Marvel’s Captain Marvel Prelude» № 1 (2018) — начало комикса
 Веб-сериал «WHIH Newsfront» (2015—2016) — 1 сезон
 «Человек-муравей» (2015) — основная часть фильма

Актёрский состав и персонажи

Музыка

Саундтреки к фильмам

Кассовые сборы и реакция

Кассовые сборы 

Кинематографическая вселенная Marvel является самой кассовой франшизой всех времён с мировыми сборами более $22,5 млрд; $5,3 млрд принесли фильмы Второй фазы. «Железный человек 3» и «Мстители: Эра Альтрона» собрали более $1 млрд, став вторым и третьим фильмом КВМ, преодолевшими этот рубеж сборов, после «Мстителей».

Реакция критиков

Реакция зрителей

Комикс-приквелы и тай-ины

Короткометражные фильмы

Комиксы

Примечания